Evrejskoe cčast'e (Еврейское счастье) è un film del 1925 diretto da Alexis Granowsky.

Trama

Note

Collegamenti esterni 
 
  

Film commedia